Краснокутское сельское поселение — муниципальное образование в Борисовском районе Белгородской области России.

Административный центр — село Красный Куток.

История 
Сельское поселение образовано 6 мая 2013 года Законом Белгородской области № 195 «О преобразовании муниципального образования и внесении изменений в статью 5 Закона Белгородской области Об установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом городского, сельского поселения, городского округа, муниципального района».

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Сельское поселение на сайте Борисовского района
 Красный Куток

Муниципальные образования Борисовского района Белгородской области
Сельские поселения Белгородской области